Maredudd (variantes : Maredud, Meredud(d)) est un prénom médiéval gallois dérivé du vieux gallois Margetiud (variante : Morgetuid), signifiant « grand seigneur » ou « grand chef ». Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Maredudd ap Tewdwr (), roi de Dyfed ;
 Maredudd ab Owain (), roi de Gwynedd et de Deheubarth ;
 Maredudd ap Owain ap Edwin (mort en 1072), prince de Deheubarth ;
 Maredudd ap Bleddyn (mort en 1132), prince de Powys ;
 Maredudd ap Rhys (mort en 1271), prince de Deheubarth ;
 Maredudd ap Tudur (), rebelle gallois ;
 Maredudd ab Owain Glyndŵr (), rebelle gallois ;
  (), prêtre et poète gallois.

Notes et références

Bibliographie 
 Trefor Rendall Davies, A Book Of Welsh Names, Read Books Ltd, 2016.

Voir aussi 
 Meredith (variante anglicisée)

Homonymie de prénom